Egeria – personaggio della mitologia romana, una delle ninfe Camene, che, secondo la leggenda, fu moglie del re Numa Pompilio
Egeria o Eteria – scrittrice romana del IV-V secolo d.C., autrice della Peregrinatio in cui racconta il suo viaggio nei luoghi santi della cristianità
Egeria – un tipo di piante acquatiche, appartenente al genere Egeria che, a sua volta, appartiene alla famiglia delle Hydrocharitaceae;
Egeria – personaggio dell'universo fantascientifico di Stargate SG1
13 Egeria – asteroide della Fascia principale